Флатбертах () — мужское имя ирландского происхождения. Известные носители:
 Флатбертах мак Лоингсиг — король Кенел Конайлл (не ранее 707—734) и верховный король Ирландии (728—734)
 Флатбертах мак Инмайнен — король Мунстера (ок. 914—922)
 Флатбертах Уа Нейлл — король Айлеха (1033—1036)